Gösselsdorf steht für:

 Gösselsdorf (Gemeinde Eberndorf),  Dorf und eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Eberndorf im Bezirk Völkermarkt in Kärnten (Österreich).
 Gösselsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Kreisstadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Gösselsdorf (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden im Landkreis Schwandorf des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern